Sarault ist der Familienname folgender Personen:
 Courtney Lee Sarault (* 2000), kanadische Shorttrackerin
 Jean-Paul Sarault (1930–2010), kanadischer Sportjournalist
 Yves Sarault (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer